

Geografia

Svizzera 
 Oberschönenbuch – località di Ibach, frazione della città di Svitto nel distretto di Svitto (Canton Svitto)
 Schönenbuch – comune nel distretto di Arlesheim (Canton Basilea Campagna)
 Unterschönenbuch – frazione di Ingenbohl, comune nel distretto di Svitto (Canton Svitto)